Doğanbeyli ist die Bezeichnung folgender Orte:

 Doğanbeyli (Kemah), Ortschaft im Landkreis Kemah der türkischen Provinz Erzincan
 Doğanbeyli (Tufanbeyli), Ortschaft im Landkreis Tufanbeyli der türkischen Provinz Adana